Svarte Filip kan avse:

 Svarte Filip (1875–1900), en svensk massmördare, se John Filip Nordlund
 Svarte Filip (1902–1976), en svensk bandy- och fotbollsspelaren, se Filip Johansson